Ebben a listában az összes olyan labdarúgó szerepel, akik legalább 100-szor pályára léptek hazájuk válogatottjában. A jelenleg is aktív játékosok félkövér betűvel szerepelnek.

Férfiak

Nők

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 FIFA Century Club (men)  A FIFA hivatalos listája, legutóbb október 15-én frissítve
 FIFA Century Club (women)  A nők statisztikái, március 26-án frissítve
 International Caps - Players with a Century of Caps - Statisztika az RSSSF.comon

Labdarúgók listái